Miejscowości w USA:
 North Star – jednostka osadnicza w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 North Star – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
Gminy w USA:
 North Star (ang. North Star Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 North Star (ang. North Star Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
 North Star (ang. North Star Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 North Star (ang. North Star Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke